Batina est un toponyme qui peut désigner :
Batina, une localité de Croatie située dans la municipalité de Draž, dans le comitat d'Osijek-Baranja ;
Batina, une localité de Croatie située dans la municipalité de Kutina, comitat de Sisak-Moslavina
Al-Batina, un gouvernorat d’Oman.